Lund är en ort i Kanada.   Den ligger i Powell River Regional District och provinsen British Columbia, i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Lund ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lund är varierad. Havet är nära Lund åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Gwendoline Hills,  meter över havet,  km nordost om Lund. Närmaste större samhälle är Powell River,  km sydost om Lund. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i British Columbia